Уточница:
 Уточница — крупнокалиберный дробовик для промысловой охоты на гусей и уток. 
 Уточница (профессия) — работница на ткацкой фабрике, выдающая уто́к по весу.
 Уточница (одежда) — старинная женская рубаха, затканная красной нитью по утку.
 Санитарка-уточница (просторечное, от слова «утка»).